Ubijé puede estar haciendo referencia a:

 los ubijos, habitantes de Ubijia; o
 al idioma de estos, el ubijé.